Pawlusiak ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Pawlusiak (* 1952), polnische Skilangläuferin 
 Józef Pawlusiak (* 1956), polnischer Nordischer Kombinierer 
 Stanisław Pawlusiak (* 1958), polnischer Skispringer
 Tadeusz Pawlusiak (1946–2011), polnischer Skispringer